Аксель Браун (, род. 22 сентября 1966 года, Рим, Италия) — итальянский продюсер и режиссёр фильмов для взрослых, известный своими порнопародиями. Сын Лассе Брауна, член залов славы AVN, XRCO и NightMoves.

Карьера 
Начиная с 1990 года, срежиссировал более 500 фильмов. Фильм Брауна Batman XXX: A Porn Parody стал лидером продаж и проката 2010 года, а Star Wars XXX: A Porn Parody на сегодняшний день является самым продаваемым фильмом для взрослых. Благодаря успеху Batman XXX, Vivid Entertainment создала новую линию, чтобы извлечь выгоду из супергероев и научно-фантастических жанров под названием Vivid Superhero, а Браун был назван ведущим режиссёром этой инициативы. В 2013 году Браун покинул Vivid и подписал эксклюзивный режиссерский контракт с Wicked Pictures для запуска Wicked Fairy Tales и Wicked Comix, посвященным исключительно пародиям на сказки и комиксы.

Признание 
Был введён в Зал славы AVN в 2011 году и в Зал славы XRCO в 2014 году. Получал премию AVN в номинации «лучшая пародия» в течение восьми лет подряд — в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Является единственным порнорежиссёром, неоднократно выигравшим премию AVN в номинации «режиссёр года» — четыре раза подряд в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах. В январе 2015 года, 24 XXX: An Axel Braun Parody стала первой пародией, когда-либо завоевавшей премию AVN в номинации «фильм года». Браун снова выиграл высшую награду в 2016 году с фильмом Peter Pan XXX: The Axel Braun Parody, а в 2017 году с Suicide Squad XXX: Axel Braun Parody.

Факты 
Браун является владельцем Level 5 Post, постпродакшн-компании, которая занимается монтажом, авторством, графикой и спецэффектами для многих порнографических и непорнографических компаний.

29 октября 2010 года Браун подал федеральный иск против 7 098 человек, которые, по его словам, незаконно делились цифровыми копиями фильма Batman XXX: Porn Parody.

В мае 2014 года Браун объявил о двух новых правилах для своих постановок: во-первых, он больше не будет отказываться от использования презервативов в своих видеороликах, а второе — он требует проведение полных тестов на ЗППП/ВИЧ не старше семи дней и лично покрывает расходы на тест, если текущий тест исполнителя старше.

Премии (выборочно)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Аксель Браун  на сайте AVN

Порнорежиссёры Италии
Члены Зала славы AVN
Порнорежиссёры по алфавиту
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы NightMoves
Члены Зала славы Urban X